O nome Juliette foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Tempestade tropical Juliette (1983);
 Tempestade tropical Juliette (1989) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Juliette (1995) - furacão de categoria 4 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Juliette (2001) - furacão de categoria 4 que atingiu o noroeste do México, causando 7 fatalidades e $19 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Juliette (2007) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.

 Furacão Juliette (2019) - Furacão de Categoria 4 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação